Квінт Юній Блез (бл. 33 р. до н. е. — 31 р. н. е.) — консул-суффект 10-го року н. е.
 Квінт Юній Блез (†36 р.н. е.) — консул-суффект 28-го року н. е., син попереднього.
 Квінт Юній Блез (†36 р. н. е.) — можливо, консул-суффект 26-го року н. е., сенатор, брат попереднього.
 Квінт Юній Блез (†69 р. н. е.) — правитель Лугдунської Галії (69 р.), син консула 28-го року Юнія Блеза, отруєний імператором Вітеллієм.